Huidi ou Hui Di (惠帝) est un nom (posthume) d'empereur de Chine :
 Huidi (-210 ~ -188) des Han
 Huidi (259-307) des Jin
 Huidi (1377-1402) des Ming encore appelé empereur Jianwen